Shadowheart – album del 2008 dei Kivimetsän Druidi
Shadowheart – film del 2009 diretto da Dean Alioto